O Elmo de Nabu é um item mágico fictício do Universo DC.

Esse é o Elmo que pertence ao Sr. Destino, que permite que ele invoque magias de níveis altíssimos, porém também faz com que também seja possuído pela personalidade de Nabu.

Os poderes do elmo são místicos por natureza; como um recipiente do Lorde da Ordem, ele pode invocar qualquer feitiço imaginável em níveis espantosos. Sem o elmo, o Sr. Destino apenas pode usar telecinésia, detectar magia, bem como ter premonições. Alguém que use o elmo do Sr. Destino deve ter uma certa resistência mística ou perde a racionalidade por algum tempo. De qualquer forma, o usuário é possuído por Nabu.

Objetos da DC Comics
Elmos